Реч може да се односи на:

 Реч, појам у језику
 Реч (Улцињ)
 Реч (Пољска)
 Реч (архитектура рачунара)
 Реч (часопис)